Падеж може да означава:
 Падеж, крайна дата за изплащане на дължима сума.
 Падеж, отношение на граматическо име към думите в изречението.
 Падеж е и вариант на името на село Падеш.